uniforme verdeling (continu), verdeling op een interval met constante kansdichtheid
 uniforme verdeling (discreet), discrete kansverdeling op een eindig aantal uitkomsten die alle even waarschijnlijk zijn.